Клаудио Андрей Кешеру (; 2 декабря 1986, Орадя, Румыния) — румынский футболист, нападающий клуба «УТА Арад» и сборной Румынии.

Биография 
Воспитанник клуба «Бихор». За свой родной клуб в Лиге II сыграл 15 матчей и забил 3 гола.

В 2003 году перешёл в «Нант». Изначально выступал во второй команде. После первого сезона был переведен в первую команду, за которую отыграл 4 сезона и за 81 матч забил 11 голов.

В 2008 году был отдан в «Либурн-Сен-Сёрен». За него он сыграл 17 матчей и забил 11 голов. Следующий сезон Кешеру провёл за «Тур», за который сыграл 12 матчей и забил 7 голов.

В 2010 году был отдан в аренду в «Анже». За сезон провёл 14 матчей, в которых забил 4 гола. В 2011 окончательно перешёл во французскую команду. За неё он провёл 3 сезона и в 100 матчах забил 33 гола.

В 2013 году решил остаться во Франции и перешёл в «Бастию». 31 августа он забил первый и последний гол за клуб. За «Бастию» он отыграл 16 матчей и зимой 2014 года покинул клуб.

14 февраля 2014 года Кешеру подписал контракт с румынским клубом. 15 августа побил клубный рекорд, забив 6 мячей в одном матче.

Достижения 
 «Стяуа»
 Чемпион Румынии (2): 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка Румынии: 2014/15
 Обладатель Кубка Румынской лиги: 2014/15

 «Лудогорец»
 Чемпион Болгарии (6): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Болгарии (2): 2018, 2019
 Лучший бомбардир чемпионата Болгарии (3): 2016/17, 2017/18, 2020/21

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Бихор»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Либурн»
Игроки ФК «Тур»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Аль-Гарафа»
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК «Лудогорец II»
Игроки ФК «УТА» Арад